Йозеф Ваутерс (; 19 февраля 1906, коммуна Берсел, провинция Фламандский Брабант, Бельгия — 8 августа 1975, коммуна Берсел, провинция Фламандский Брабант, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1926—1932 годах.  Двукратный чемпион Бельгии в групповой гонке (1929, 1930). Победитель однодневной велогонки Схелдепрейс (1929).

Достижения 

 1926
 1-й — Этап 1 Critérium des Aiglons
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 1928
 7-й Париж — Тур
 10-й Париж — Брюссель
 1929
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка
 1-й Critérium des Aiglons — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1 и 2
 1-й Схелдепрейс
 1-й Париж — Лилль
 1930
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка
 2-й Схелдепрейс
 2-й Шесть дней Брюсселя (трек)
 1931
 1-й — Этапы 1 и 3 Тур Германии
 2-й Париж — Лилль

Примечания

Ссылки 
 Ваутерс, Йозеф на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии